Alvare de Cordoue, mort vers 861, un écrivain religieux mozarabe ;
 Alvare de Cordoue, mort en 1430, un frère dominicain espagnol.